MacDowell kan syfta på:

 McDowell (efternamn) – ett skotskt efternamn och personer med namnet
 McDowell (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning

Geografi

Kanada 

 MacDowell Lake – en sjö i Ontario

Se även
 McDowell County – flera county i USA